Naturale – aggettivo di qualcosa collegato alla natura o che ha in essa la propria origine

Musica
Naturale – album di Amir & Mr. Phil
Naturale – album di Grazia Di Michele

Matematica
 Numero naturale
 Trasformazione naturale
 Logaritmo naturale

Pagine correlate
Natural